Това е списъкът с епизоди на сериала „Рокфелер плаза 30“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2006 – 2007

Сезон 2: 2007 – 2008

Сезон 3: 2008 – 2009

Сезон 4: 2009 – 2010

Сезон 5: 2010 – 2011

Сезон 6: 2012

Сезон 7: 2012 – 2013 

Рокфелер плаза 30